Stazione di Blankenberg (Meckl) – stazione ferroviaria posta all'incrocio delle linee Bad Kleinen-Rostock e Wismar-Karow
 Stazione di Blankenberg (Sieg) – stazione ferroviaria posta sulla linea Colonia-Siegen